Sid Meier's Railroad Tycoon () — компьютерная игра в жанре экономической стратегии в реальном времени, разработанная и изданная MicroProse в 1990 году. Игра является первой в .

Игровой процесс 

Игра может проходить на одной из четырёх карт: Восток США (с 1830 г.), Запад США (с 1866 г.), Англия (с 1828 г.), Европа (с 1900 г.).

В начале игры пользователь выбирает карту, уровень сложности: вкладчик (investor), финансист (financier), босс (mogul), магнат (tycoon), стиль поведения компьютерных игроков-соперников и реалистичность экономической модели. Стартовый капитал игрока на всех уровнях сложности составляет 1 млн долларов или фунтов.

Целью игры является увеличение капитала собственной железнодорожной компании за счёт перевозки грузов, строительства железнодорожных путей, составов и станций. В зависимости от успеха компании игроку может быть присвоено очередное звание, последнее из которых — президент США.

Основной экран, где игрок проводит большую часть времени — карта местности с возможностью просмотра в четырёх масштабах: от самого крупного, в котором видна вся игровая карта, до подробного, со зданиями и элементами местности.

Игроку разрешается иметь до 60 поездов, до 60 остановочных пунктов и до 120 семафоров и остановочных пунктов в сумме.

Исторические личности 
 Cornelius Vanderbilt
 Daniel Drew
 Jim Fisk
 Jay Gould
 Erastus Corning
 J.Pierpont Morgan
 J. Edgar Thompson
 Jim Hilll
 Jay Cooke
 John Forbes
 Czar Nicholas II
 V.I. Lenin
 Charles de Gaulle
 Napoleon III
 Otto von Bismarck
 Benito Mussolini
 George Stephenson
 Robert Stephenson
 Isambard K. Brunel
 George S. Hudson
 Helmuth von Moltke
 Baron Rothschild

Системные требования 
Видеоадаптеры: CGA, Tandy 1000, EGA, MCGA, VGA. Устройства вывода звука: PC speaker, Tandy, Adlib, Roland MT-32, есть возможность добавления дополнительного драйвера.

Разработка и выпуск 
По утверждению Брюса Шелли, когда он начал работать в MicroProse, то он приносил с собой настольные игры, и в частности сотрудники часто играли в  и эта игра существенно повлияла на Railroad Tycoon.

Игра была задумана Сидом Мейером, когда он был в отпуске на неделю и взял с собой компьютер. Тогда он написал простой симулятор поездов с перевозкой грузов, и тогда ему начали приходить идеи: «а что если сделать разные грузы? а что если добавить экспансию? а что если ввести экономику?» После отпуска был готов прототип, и далее компания начала работы над игрой, которые шли около 6 месяцев. Во время разработки, которая длилась 6 месяцев, члены команды побывали во многих местах — железнодорожных музеях, на железнодорожных станциях и др.

Одной из основных идей при создании игрового процесса, которые были придуманы во время разработки Railroad Tycoon, Сид Мейер называет создание множества простых систем-симуляций, которые доступны для понимания игрока, и далее объединение их в единый игровой процесс на принципах их конкуренции, и игроку приходится постоянно искать компромисс между ними. Например, имеются системы строительства, оперативная по принятию решений, экономическая, добычи и др. И игрок, исходя из имеющихся ресурсов, должен делать выбор — потратить их на строительство вокзалов, новых дорог, решать текущие проблемы, оптимизировать перевозки и так далее. Разработанный концепт далее использовался Сидом Мейером в Sid Meier's Civilization наряду с другими дополнениями в игровом процессе.

Одной из ранних идей в разработке была создание сложных метеоусловий, которые негативно влияли на движение поездов и постройку. Данную идею тестировали глазами геймдизайнера, и Сид Мейер с Брюсом Шелли пришли к выводу, что весь данный функционал должен быть убран, так как это напрягает игрока из-за того, что тот ничего не может сделать со стихией, и это ухудшало играбельность. Соответственно, это стало опытом, на основании одного из которого было сформулировано правило «the player must always be the star» (), так как, смотря на это стало понятно, что появившийся элемент принёс удовольствие кому-то другому (программисту или геймдизайнеру), но не приносит ничего игроку. Впоследствии создавались только такие подобные элементы, которые игрок мог контролировать. Например, происходившие наводнения имеют место не на всей карте, и для уменьшения рисков игрок мог использовать специальные повозки (из металла), а деревянные были дешевле, но более рискованны.

Защита игры от нелегального распространения осуществляется с помощью проверки знания игроком моделей локомотивов, справочник по которым включён в руководство. Игроку показывают изображение локомотива и 20 вариантов ответа. В случае неправильного ответа игроку не позволяется иметь более двух железнодорожных составов. Однако, практически сразу после выхода игры, распространилась программа-загрузчик, убирающая эту защиту.

Брюс Шелли в свое время подсчитал на основании зарплат и времени на проекте для оценки, сколько стоила разработка Railroad Tycoon, и получилось 167 тысяч долларов США.

Оценки и мнения

Railroad Tycoon Deluxe 
Deluxe версия игры Railroad Tycoon вышла в 1993 году.

В игру включены следующие карты: Восток США (1830, 1850, 1880, 1890 гг.), запад США (1830, 1850, 1880, 1890 гг.), Северная Америка (1830, 1850, 1880, 1890 гг.), Южная Америка (1890 г.), Африка (Южная и Центральная, 1870 г.), Европа (1830, 1870 гг.). На разных картах теперь могут быть разные типы перевозимых грузов.

Улучшена графика — игра работает в видеорежиме VGA с разрешением 640x400 точек, 256 цветов.

Поддерживаются следующие устройства вывода звука: PC speaker, Adlib, Covox, Sound Blaster, Pro Audio Spectrum, Roland MT-32. Добавлено больше звуковых эффектов.

В игру были добавлены новые локомотивы, а также бандиты — поезд может быть ограблен в пути.

Для своего времени игра работала медленно и содержала много ошибок, поэтому, несмотря на улучшения, продавалась гораздо хуже своей предшественницы. К игре было выпущено несколько дополнений, исправляющих ошибки.

Хотя Сид Мейер считается разработчиком игры, он не принимал участия в работе над Deluxe версией.

Технические сведения 
Railroad Tycoon, Railroad Tycoon Deluxe, как и несколько других игр MicroProse, выпущенных в этот период времени (F-19 Stealth Fighter, Civilization, Colonization и некоторые другие) имеют очень похожее модульное построение: исполняемый код игры разбит на несколько функциональных частей, расположенных в разных файлах или в оверлее основного исполняемого файла.

Примечания

Литература 
 

Железнодорожные симуляторы
Стратегии в реальном времени
Экономические симуляторы
Компьютерные игры 1990 года
Игры для DOS
Компьютерные игры, разработанные MicroProse
Компьютерные игры, изданные MicroProse
Игры для Mac OS
Игры для NEC PC-9801
Игры для Amiga
Игры для Atari ST
Компьютерные игры с двухмерной графикой
Компьютерные игры, разработанные в США
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры